Мировая серия 1977 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1977 года. Победителем стала команда «Нью-Йорк Янкиз», обыгравшая «Лос-Анджелес Доджерс» со счётом 4-2.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 11 октября 1977 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #2 
 Дата: 12 октября 1977 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #3 
 Дата: 14 октября 1977 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #4 
 Дата: 15 октября 1977 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #5 
 Дата: 16 октября 1977 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #6 
 Дата: 18 октября 1977 года
 Стадион: Yankee Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1977
 Финальная серия Национальной лиги 1977

Ссылки 
 Мировая серия 1977 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1977 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1977
1977 год в Калифорнии
1977 год в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе